Rius:
 La Valira, riu d'Andorra afluent del Segre.
La Valira d'Encamp, d'Orient, de Canillo o de Soldeu és el braç superior oriental de la Valira.
La Valira de Canillo, del Nord o de la Massana és el braç superior occidental de la Valira.
La Gran Valira és la unió dels dos braços superiors de la Valira.
 La Valira de Castanesa, riu de la vall de Castanesa, afluent per la dreta de la Noguera Ribagorçana.
 La Valira de Cornudella, riu afluent per la dreta de la Noguera Ribagorçana, a Areny de Noguera.
 Torrent de la Valira, afluent per l'esquerra del Segre, a la Cerdanya.
 Pobles:
Les Valls de Valira, municipi de l'Alt Urgell.
La Valira, veïnat del municipi d'Urús.
Cornudella de Valira, veïnat del municipi d'Areny de Noguera.
 Estació d'esquí:
Grandvalira, estació andorrana.